Cyrano de Bergerac kan syfta på:

 Cyrano de Bergerac (1619–1655), en fransk dramatiker
 Cyrano de Bergerac (Alfano) – en opera i fyra akter med musik av Franco Alfano
 Cyrano de Bergerac (film) – en fransk dramakomedifilm från 1990 i regi av Jean-Paul Rappeneau
 Cyrano de Bergerac (pjäs) – en pjäs från 1897 av den franske författaren Edmond Rostand